MCV poate fi:

 Logan MCV
 Mecanismul de Cooperare și Verificare, organism al Comisiei Europene -